Galileo – abbreviazione mediante il nome del famoso fisico pisano Galilei.
 Galileo – nome proprio maschile italiano.
 Galileo GDS – sistema informatico per la gestione, prenotazione e acquisto di biglietti aerei 
 Galilei (plurale di galileo, ovvero "della Galilea") era il nome con cui l'imperatore Giuliano chiamava i cristiani

Astronautica 
 Galileo – sonda spaziale (NASA) lanciata verso Giove
 Galileo – sistema satellitare globale di navigazione europeo, simile allo statunitense NAVSTAR GPS.

Astronomia 
Galileo – nome attribuito all'esopianeta 55 Cancri b
 Galileo Regio – regione sulla superficie di Ganimede, satellite di Giove

Cinema 
 Galileo – film del 1968 diretto da Liliana Cavani.
 Galileo – film del 1975 diretto da Joseph Losey.

Televisione 
 Galileo (serie televisiva) – dorama del 2007

Sport
 Galileo (cavallo) – cavallo, grande campione e stallone.

Industria
 Officine Galileo – azienda italiana produttrice di strumenti scientifici ed astronomici

Pagine correlate 
Galileo Galilei (disambigua)
Galilei (disambigua)